Mar Negro — mar interior entre a Europa, a Anatólia e o Cáucaso

Cinema 
 Mar Negro (2013) — filme brasileiro com Mayra Alarcón e Carol Aragão
 Mar Negro (2014) — filme britânico-estadunidense com Jude Law e Konstantin Khabensky

Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos